Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходил с 14 по 16 марта 2003 года на катке Спортфорум Хоэншёнхаузен в Берлине (Германия).

Расписание

Медальный зачёт

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты на сайте ИСУ

Чемпионаты мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях
2003 год в конькобежном спорте
Март 2003 года
Международные спортивные соревнования в Берлине
Спорт в Германии в 2003 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Германии
Чемпионаты мира в Германии